P31 ou P-31 peut faire référence à :

Astronautique 
 Pioneer P-31, une sonde lunaire de la NASA.

Domaine militaire et armes 
 ASRAAM P31, un missile air-air britannique ;
 HMS Uproar (P31), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 LÉ Eithne (P31), un navire de la Marine irlandaise.

Photographie 
 Cyber-shot DSC-P31, un appareil photo numérique de Sony.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres